El Campeonato mundial sub-17 de baloncesto de 2010 es la primera edición de este campeonato juvenil que se realiza en Alemania y reúne a 12 selecciones nacionales de baloncesto. Se realizó desde el 29 de junio al 8 de julio de 2010.

Primera Ronda

Grupo A

Grupo B

Fase final

Del 9 al 12 Puesto

9 Puesto

11 Puesto

Segunda Ronda

CuartosdeFinal

5 al 8 Puesto

SemiFinales

5 Puesto

7 Puesto

Tercer Puesto

Final 

2010